Plusieurs bâtiments sont nommés maison du Gouverneur :
 
 la maison du Gouverneur de Huy
 
 la maison du Gouverneur de Vaasa.
 
 la maison du Gouverneur de Bayeux ;
 la maison du Gouverneur de Bellême ;
 la maison du Gouverneur de Belley ;
 la maison du Gouverneur de Coucy-le-Château-Auffrique ;
 la maison du Gouverneur de Dinan ;
 la maison du Gouverneur de Mayotte ;
 la maison du Gouverneur d'Orléans ;
 la maison du Gouverneur de Périgueux.